Le Beretta M1918 est un pistolet-mitrailleur de Beretta. 

Bien que souffrant de défauts de jeunesse, il avait le mérite d'avoir une cadence de tir élevée. Mais son mode de tir strictement automatique et son manque de fiabilité le fit retirer du service et seules quelques rares unités en étaient pourvues en 1940.

Arme militaire fabriquée en Italie